Crump (Michigan)
Crump (Tennessee)

Desambiguação